Adela Noriega – meksykańska aktorka
 Manuel Noriega – panamski generał
 Víctor Noriega – meksykański aktor
 Eduardo Noriega – meksykański aktor
 Eduardo Noriega – hiszpański aktor